Блюменфельд (Блуменфельд) — еврейская фамилия (дословно «цветочное поле»).

Известные носители

Б 
 Блюменфельд, Бениамин Маркович (1884—1947) — советский шахматист, шахматный теоретик и литератор.

Г 
 Блюменфельд, Генрих Матвеевич (1893—1920) — русский художник, участник объединения «Бубновый валет» в Москве и деятель «пензенского авангарда» 1918—1920 годов.
 Блюменфельд, Герман Фаддеевич (1861 — ?) — правовед, сенатор Российской империи (1917).

Л 
 Блюменфельд, Лев Александрович (1921—2002) — российский советский физик.

М 
 Блюменфельд, Мориц (более известен как Морис Блумфилд; 1855—1928) — американский лингвист, индолог, специалист санскрита, профессор, доктор юридических наук.

С 

 Блуменфельд, Сигизмунд Михайлович (1852-1920) — российский композитор, певец, пианист и музыкальный педагог, брат Феликса Михайловича.

Ф 
 Блюменфельд, Фанни (более известна под фамилией Блумфилд-Цейслер; 1863—1927) — американская пианистка австрийского происхождения.
 Блуменфельд, Феликс Михайлович (1863—1931) — российский и советский пианист, композитор и музыкальный педагог, брат Сигизмунда Михайловича.

Э 
 Блюменфельд, Эрвин (1897—1969) — немецкий фотограф.

Топоним 
 Блюменфельд — прежнее название села Цветополь в Бурлинском районе Алтайского края.
 Блюменфельд — прежнее название села Цветочное Старополтавского района Волгорадской области.
 Блюменфельд — прежнее название поселка Железнодорожное Краснознаменского городского округа Калининградской области.
 Блюменфельд — прежнее название села Цветнополье Чистоозёрного района Новосибирской области.
 Блюменфельд — прежнее название села Цветнополье Азовского немецкого района Омской области.
 Блюменфельд — прежнее название хутора имени Тельмана в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Блюменфельд — прежнее название хутора Цветополь, существовавшего в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Блюменфельд — прежнее название хутора Хубияровка, существовавшего в Ипатовском районе Ставропольского края.
 Блюменфельд — прежнее название села Краснополье Березанского района Николаевской области.
 Замок Блюменфельд — позднесредневековый замок в городе Тенгене (район Блюменфельд) на юге немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг.